Slovo start či START není jednoznačné a může být:

ve sportu
 zahájení nějaké sportovní soutěže
 ulitý start, předčasný start
 označení místa odkud se startuje sportovní závod či soutěž nebo i jiná hra sportovní povahy
 označení polohy závodníka na počátku závodu (tedy v okamžiku odstartování závodu)
 synonymum pro účast závodníka na větší sportovní akci (např. start na Olympijských hrách)

v dopravě
 uvedení dopravního prostředku do provozu, obvykle z klidové polohy do provozního pohybu (letadlo, automobil, raketa, motocykl, loď)

v technice
 uvedení motoru z klidu do provozu
 uvedení do provozu počítačového programu či jeho části

 v informatice
 Nabídka Start v systému Microsoft Windows
 
 společenské významy
 počátek nějakého společenského, technického, ekonomického jevu či procesu, který lze chápat přeneseném smyslu slova jako hru či soutěž

jiné významy
 START zkratka pro Strategic Arms Reduction Treaty – několik mezinárodních smluv o snížení počtu strategických zbraní
 Start (automobil) – česká automobilka
 Start (cigarety) – značka cigaret

Související články 
 Začátek
 Počátek
 Cíl
 Konec

Externí odkazy